В парному розряді жіночого тенісного турніру Taiwan Open 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Джо-Анн Фолл і Джулі Річардсон виграли титул, у фіналі перемігши пару Аманда Кетцер і Кеммі Макгрегор 3–6, 6–3, 6–2.

Сіяні пари 

 Аманда Кетцер /  Кеммі Макгрегор (фінал)
 Хіракі Ріка /  Міягі Нана (півфінал)

Відсутня
 Шон Стаффорд /  Маріанн Вердел (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Taipei Women's Championship